London Necropolis (właściwie Brookwood Cemetery) – cmentarz w Anglii
 London Necropolis – zlikwidowana stacja kolejowa w Londynie

Zobacz też 
 London Necropolis Railway – zlikwidowana linia kolejowa w Anglii